Seestaller ist

ein Familienname:
 Hansi Seestaller  (* 1982), deutscher Squashspieler

ein Ortsname:
 Seestaller (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Seestall